Annington ist
 der ehemalige Name des Ortes Botolphs in Südengland, zugleich auch der eines Weilers innerhalb dieses Ortes

ein Namensbestandteil von
 Annington Homes, größtes privates Wohnungsunternehmen in Großbritannien
 Deutsche Annington Immobilien Gruppe, deutsche Tochtergesellschaft von Annington Homes